A.N. Vasílieva (transliterado de А.Н. Васильева (1928) é uma botânica russa, cuja abreviatura é A.N.Vassiljeva.

É especialista em Brassicaceae e em Chenopodiaceae, com ênfase em marcadores moleculares e filogenética.

Ligações externas 

Botânicas
Botânicos com abreviatura de autor
Mulheres cientistas da Rússia
Nascidos em 1928